Мэтт Монро́ (; род. 1 декабря 1930 — 7 февраля 1985) — британский певец.

Музыкальный сайт AllMusic кратко характеризует Мэтта Монро как «бархатноголосого исполнителя баллад, регулярно [гостившего] в британских чартах в конце 1950-х и начале 1960-х годов». Веб-сайт пишет: «Хотя Мэтт Монро наиболее известен мировой аудитории как голос одной из лучших джеймсбондовских тем — „From Russia with Love“ — этот британский вокалист всю свою жизнь производил на свет великолепные работы. Из-за своей лёгкого, выразительного свингового стиля часто критиковавшийся как второсортная имитация Синатры, Монро в 1960-х годах часто попадал в британскую первую десятку, но в США ему удалось добиться только двух умеренных [умеренно высоких] хитов».

В 1964 году Монро представлял Великобританию на «конкурсе песни Евровидения». Хотя он финишировал на 2 месте, это выступление сделало его более узнаваемым и помогло ему в карьере. В том десятилетии он стал одним из самых известных исполнителей тем к британским кинофильмам.

Дискография 
 См. «Matt Monro § His music» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Мэтт Монро на сайте AllMusic
 Мэтт Монро на сайте BBC
 Статьи
 Matt Monro: Tragedy of the singing bus driver — Express, 30 января 2010 г.

Родившиеся в Лондоне
Умершие в Лондоне
Умершие от рака печени
Певцы и певицы Великобритании
Исполнители Parlophone Records
Исполнители Liberty Records
Умершие от рака
Певцы и певицы XX века
Исполнители шлягеров
Представители Великобритании на «Евровидении»
Участники «Евровидения-1964»